O Ceará Sporting Club, no ano de 2019, participará de quatro competições: Campeonato Cearense, Campeonato Brasileiro Série A,Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

Fatos marcantes

Transferências

Entradas

Matheus Matias 
Em 11 de dezembro de 2018,  e  fecharam o empréstimo do atacante Matheus Matias para a temporada de 2019. A contratação foi um pedido do treinador Lisca.

Felipe 
No dia 31 de dezembro de 2018, foi confirmado a contratação de Felipe para 2019, contrato válido por dois anos com o .

Wescley 
Após o jogador retornar de empréstimo ao seu clube (o Vissel Kobe ) do Japão, o Ceará no dia 15 de fevereiro de 2019, fez a maior contratação do futebol cearense, contratando o jogador Wescley (com 3 passagens pelo clube) por 1,2 milhões de dólares (aproximadamente 4,4 milhões), com um contrato de 3 anos.

Saídas

Renan 
Após deixar o , Renan acertou com o  para 2019.

Richardson 
Após um contato rápido, Richardson foi comprado pelo Kashiwa Reysol do Japão por R$ 5 milhões, por 80% do passe do jogador.

Éverson 

Após uma longa novela, no dia 24 de janeiro de 2019, Éverson foi confirmado como novo reforço do , o  recebeu R$ 3 milhões do Santos por 80% do passe do jogador, R$ 400 mil com uma dívida do Paraná (perdoada pelo Santos) que foi usada na compra do Richard e o restante (R$ 600 mil) o empresário pagou.

Felipe Jonatan 

No dia 15 de fevereiro de 2019, foi confirmada a venda do lateral esquerdo Felipe Jonatan, para o , o clube paulista pagou R$ 6 milhões por 100% do passe do jogador, se tornado a maior venda da história do futebol cearense.

Renovação de contratos

Brock 
No dia 13 de dezembro de 2018, foi confirmado a renovação de empréstimo de Brock com o  por mais 1 ano.

Samuel Xavier 
No dia 29 de dezembro de 2018, Samuel Xavier foi adquirido pelo , em um contrato válido por 2 anos.

Juninho 
No final de dezembro de 2018, Juninho estendeu seu empréstimo com o , dividindo o passe dele em 50% para o , e 50% para o , em 2020, seu contrato com o Alvinegro, se torna em definitivo.

Mortes

Outros

Jogadores

Elenco

Informações 
 Última atualização: 8 de dezembro de 2019.

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador lesionado/contundido
 : Prata da casa (Jogador da base)

Transferências

Entradas 
 
 Legenda

 : Jogadores que chegaram ou saíram após compra de direitos/multa rescisória
 : Jogadores que chegaram ou saíram sem custos

 : Jogadores emprestados ao Ceará
 : Jogadores que retornam de empréstimo
|}
Despesas:  R$ 9.620.000,00

Saídas 

 Legenda

 : Jogadores que chegaram ou saíram após compra de direitos/multa rescisória
 : Jogadores que chegaram ou saíram sem custos
 : Jogadores que saíram após o fim do contrato
 : Jogadores dispensados antes do fim do contrato

 : Jogadores emprestados pelo Ceará
 : Jogadores que retornam de empréstimo
 : Jogadores emprestados para o Ceará
|}
Receitas:  R$ 19.130.000,00

Balanço total:  R$ 13.210.000,00

Estatísticas

Gols e pênaltis

Gols marcados 
A artilharia da temporada:

 GC. 
 Em itálico os futebolistas que não atuam mais pelo clube
  Os melhores, em cada critério, dentro desta lista
 Última atualização em 8 de dezembro de 2019.

Hat-tricks 
Estes são os hat-tricks do Ceará:

 Última atualização em 10 de agosto de 2019.

Gols sofridos 
Estes são os gols sofridos pelo Ceará:

 Em itálico os futebolistas que não atuam mais pelo clube
  Os "piores", em cada critério, dentro desta lista
 Última atualização em 8 de dezembro de 2019.

Gols contra 
Estes são os gols contra feitos pelos futebolistas do Ceará:

 Última atualização em 7 de setembro de 2019.

Pênaltis cometidos 
Estes são os pênaltis cometidos por futebolistas do Ceará:

 Última atualização em 9 de outubro de 2019.

Pênaltis sofridos 
Estes são os pênaltis a favor do Ceará:

 Última atualização em 8 de dezembro de 2019.

Assistências 
As assistências da temporada:

 Em itálico os futebolistas que não atuam mais pelo clube
  Os melhores, em cada critério, dentro desta lista
 Última atualização em 8 de dezembro de 2019.

Cartões 
</noinclude>
Os cartões amarelos e vermelhos recebidos durante a temporada:

 Em itálico os futebolistas que não atuam mais pelo clube
 Última atualização em 8 de dezembro de 2019.

Competições

Campeonato Cearense 

No dia 7 de novembro de 2018, foi divulgada a tabela do Campeonato Cearense de 2019.

O Campeonato será disputado em quatro fases, a saber: Primeira Fase, Segunda Fase, Semifinal e Final.

O Ceará e Fortaleza, só começarão a jogar a partir da Segunda fase.

Classificação geral - Segunda Fase

Desempenho por rodada - Campeonato Cearense 
Ceará em cada rodada:

Partidas - Campeonato Cearense

Semifinal

Final

Copa do Nordeste

Fase de Grupos

Classificação Grupo B

Grupo B

Desempenho por rodada - Copa do Nordeste 
Ceará em cada rodada:

Partidas - Copa do Nordeste

Quartas de Final

Copa dos Campeões Cearenses

Partidas - Copa do Nordeste

Copa do Brasil

Primeira Fase

Segunda Fase

Terceira Fase

Campeonato Brasileiro

Classificação Série A

Desempenho por rodada 
Ceará em cada rodada:

Jogos

Copa Fares Lopes

Adversários

Clássicos

Alagoanos

Baianos

Cariocas

Catarinenses

Cearenses

Gaúchos

Goianos

Maranhenses

Mineiros

Paranaense

Paulistas

Links Externos 
 

 

Ceará
2019 Ceara
Listas do Ceará Sporting Club
Futebol de 2019 no Ceará